Потреро Бланко има више значења:

 Потреро Бланко (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Потреро Бланко (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Бланко (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Бланко (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Бланко (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику